Mickaël Facchinetti (Neuchâtel, 1991. február 15. –) svájci labdarúgó.

Források 

Mickaël Facchinetti adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1991-ben született személyek
Neuchâteliek
Svájci labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Neuchâtel Xamax labdarúgói
A Lugano labdarúgói
A Chievo labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az FC St. Gallen labdarúgói
A Thun labdarúgói
Az Apoel Nicosia labdarúgói
Az FC Sion labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Swiss Super League labdarúgói
Élő személyek